Andong kan syfta på:
 Antung, tidigare provins i Kina
 Äldre namn på staden Dandong i Kina

Geografi

Indonesien 

 Andong, Boyolali, by, Jawa Tengah, 
 Andong, Purworejo, by, Jawa Tengah,

Kina 

 Andong (socken), Guangxi, 
 Andong (köpinghuvudort i Kina, Zhejiang Sheng, lat 30,27, long 121,22),

Sydkorea 

 Andong, stad, Norra Gyeongsang, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar